Леваковский — фамилия.

Известные носители:

 Леваковский, Иван Фёдорович (1828—1893) — геолог, профессор Харьковского университета.
 Леваковский, Николай Фёдорович (1833—1898) — ботаник, профессор Казанского университета.